Aufbauwerk ist Namensbestandteil der Organisationen
 Nationales Aufbauwerk, DDR 
 AufBauWerk – Unternehmen für junge Menschen, ehem. Aufbauwerk der Jugend, Tirol 
Siehe auch
 Jugendaufbauwerk Schleswig-Holstein